Lauge (von mittelhochdeutsch louge, Lauge, Kalklauge, gelöschter Kalk) steht für:
 Alkalische Lösung, allgemein jede wässerige, alkalische Lösung einer Base
 Waschmittel, wenn in Wasser gelöst
 Seife, wenn in Wasser gelöst

Laugé steht für:
 Achille Laugé (1861–1944), französischer Maler des Pointillismus

Siehe auch: